Gutenburg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Gutenburg BE, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil von Madiswil, Amtsbezirk Aarwangen, Kanton Bern, Schweiz
 Gutenburg, Elektrizitätswerk mit Fabrik, Wohnplatz im Stadtteil Aichen von Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gutenburg, Sägewerk, Wohnplatz im Stadtteil Aichen von Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gutenburg (Waldshut-Tiengen), Weiler im Stadtteil Aichen von Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Burgen:
 Burg Gutenburg, auch Gutenberg, Guttenberg, Weitersheim oder  Weithersheim, Burgruine in der Ortsgemeinde Gutenberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Burg Gutenburg (Gutenburg BE), ehemalige Burg bei Gutenburg, Gemeinde Madiswil, Amtsbezirk Aarwangen, Kanton Bern, Schweiz
 Gutenburg (Hochrhein), Burgruine im Stadtteil Aichen von Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gutenberg
 Guttenberg
 Guttenburg